Andreas Luther (Velbert, 10 maart 1987) is een Duits voetballer die speelt als doelman. In juli 2022 verruilde hij Union Berlin voor 1. FC Kaiserslautern.

Carrière 
Luthe begon zijn carrière als voetballer bij SuS Niederbonsfeld en stapte later over naar Borussia Velbert. Hier werd hij in 2001 gescout door VfL Bochum. Na vier jaar in de jeugdopleiding werd hij in 2005 doorgeschoven naar het reserveteam van de club en tot 2009 speelde hij daar negenenzestig wedstrijden. In het seizoen 2009-10 werd hij als reservedoelman naar het eerste elftal van VfL Bochum gehaald. Na honderdnegenenvijftig optredens in de competitie verkaste Luthe in de zomer van 2016 naar FC Augsburg, waar hij zijn handtekening zette onder een verbintenis voor de duur van vier seizoenen. De doelman verlengde zijn contract in augustus 2019 met twee seizoenen, tot medio 2022. Toch vertrok hij twee jaar eerder al, toen Union Berlin hem overnam. In het seizoen 2021/22 maakte Luthe zijn Europees debuut, in de UEFA Europa Conference League. Na dit seizoen verkaste de sluitpost naar 1. FC Kaiserslautern.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 14 juli 2022.

Referenties 

Duits voetballer